Árpád-házi Szent Margit (Klissza, 1242. január 27. – Margitsziget, 1270. január 18.) IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga, ünnepe: június 10.
 Antiokheiai Szent Margit (? – 304), ünnepe: július 20.
 Skóciai Szent Margit (1045–1093), királynő, ünnepe: november 16.
 Cortonai Szent Margit (1247–1297), ferences nővér, ünnepe: február 22.
 Clitherow Szent Margit (Margaret Clitherow, Middleton) (1556–1586), ünnepe: március 25.
 Alacoque Szent Margit-Mária (1647–1690), ünnepe: október 16.